Raymond (Alberta)
 Raymond (Dakota do Sul)
 Raymond (França)
 Raymond (Illinois)
 Raymond (Iowa)
 Raymond (Kansas)
 Raymond (Minnesota)
 Raymond (Mississippi)
 Raymond (Nebraska)
 Raymond (Washington)

}

Desambiguações de topônimos